Yokohama – città della prefettura di Kanagawa, in Giappone
Yokohama – cittadina della prefettura di Aomori, in Giappone
Yokohama – azienda giapponese di pneumatici
Yokohama – album di Aki Takase e Louis Sclavis del 2009